

Geologia 
 Butte – collina isolata dai lati fortemente inclinati e dalla cima piatta

Geografia 
 Repubblica Ceca
 Butte – frazione di Tuřany, comune ceco del distretto di Cheb, nella regione di Karlovy Vary

 Stati Uniti d'America
 Butte – città  dell'Alaska
 Butte – città del Dakota del Nord
 Butte – città del Montana
 Butte – città del Nebraska